En esta enciclopedia, el término AVG, una abreviatura, puede referirse:

a AVG, una estadística usada en el béisbol;
al Antivirus-Gold, un software malicioso;
a AVG Technologies, una empresa de la República Checa dedicada a la seguridad en internet, cuyo principal producto es AVG, un antivirus;

a AVG, un antivirus;
 a AVG, significa *promedio* se suele usar en matemáticas y en música

Siglas